Budzinski oder Budzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Budzyński (1888–1951), polnischer Kaufmann und Politiker
 Fredy Budzinski (1879–1970), deutscher Radsport-Journalist
 Henryk Budziński (1904–1983), polnischer Ruderer
 Klaus Budzinski (1921–2016), deutscher Journalist und Autor
 Lothar Budzinski-Kreth (1886–1955), deutscher Fußballspieler
 Nikki Budzinski (* 1977), US-amerikanische Politikerin
 Robert Budzinski (1874–1955), deutscher Maler, Graphiker und Autor
 Robert Budzynski (auch Robert Budzinski; * 1940), französischer Fußballspieler und -funktionär.
 Roman Budzyński (* 1933), polnischer Sprinter
 William Budzinski (1875–1950), deutscher Kostümbildner

Siehe auch:
 Buczynski
 Budinsky